Wutscher ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Wutscher (1934–2019), österreichische Leichtathletin, siehe Erika Strasser